Torngat Mountains, connu anciennement Twillingate et Fogo est une circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. En 2011, la circonscription n'avait que 2,130 électeurs.

Liste des députés

Résultats électoraux

Notes et références 

Circonscription provinciale à Terre-Neuve-et-Labrador